Myrmeleontiformia — підряд новокрилих комах ряду Сітчастокрилі (Neuroptera).

Класифікація 
Підряд Myrmeleontiformia
 Надродина Nemopteroidea
 Родина Kalligrammatidae (викопна)
 Родина Psychopsidae
 Родина Nemopteridae
 Надродина Myrmeleontoidea
 Родина Osmylopsychopidae (викопна)
 Родина Nymphitidae (викопна)
 Родина Solenoptilidae (викопна)
 Родина Brogniartiellidae (викопний)
 Родина Nymphidae
 Родина Babinskaiidae (викопна)
 Родина Myrmeleontidae
 Родина Ascalaphidae
 Надродина insertae sedis
 Родина Aetheogrammatidae (викопна)
 Рід Macleodiella (викопний)
 Рід Cladofer (викопний)

Філогенія 
Філогенічна кладограма, що відображає родинні зв'язки

Примітки 

Сітчастокрилі
Підряди комах